Качугское муниципальное образование — сельское поселение в Качугском районе Иркутской области.

Административный центр — посёлок городского типа Качуг (в состав муниципального образования не входит).

Состав 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов:
 посёлок: Лесной.
 деревни: Большие Голы, Босогол, Исеть, Кистенева, Краснояр, Малые Голы, Сутай, Суханай-Байбет, Тимирязева, Чептыхой.

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Качугского района